Глубокий сон (роман) — роман Рэймонда Чандлера
 Глубокий сон (фильм, 1946) — фильм Говарда Хоукса, экранизация романа
 Глубокий сон (фильм, 1978) — фильм Майкла Уиннера, экранизация романа

См. также 
 Медленный сон